Miyake steht für:

 Miyake-jima, eine japanische Insel
 Miyake (Klan), eine Familie des japanischen Schwertadels
 Miyake-Ereignis, starker Ausbruch kosmischer Strahlung

Miyake ist der Familienname folgender Personen:

 Gōichi Miyake (1895–1982), japanischer Philosoph

 Martha Miyake (* 1933), japanische Jazzmusikerin
 Miyake Hayari (1867–1945), japanischer Chirurg
 Issey Miyake (1938–2022), japanischer Modeschöpfer
 Miyake Jirō (1900/01–1984), japanischer Fußballspieler
 Jun Miyake (* 1958), japanischer Jazzmusiker und Komponist
 Miyake Kaho (1868–1943), japanischer Schriftsteller
 Kaito Miyake (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Miyake Kanran (1674–1718), japanischer Konfuzianist
 Miyake Katsumi (1874–1954), japanischer Maler
 Miyake Kōhaku (1893–1957), japanischer Maler
 Kuniko Miyake (1916–1992), japanische Filmschauspielerin
 Ryō Miyake (* 1990), japanischer Fechter
 Sadayoshi Miyake (1908–1998), japanischer Zoologe
 Seiichi Miyake (1926–1982), Erfinder von Blindenleitsystemen
 Miyake Sekian (1665–1730), japanischer Konfuzianist
 Miyake Setsurei (1860–1945), japanischer Politiker und Philosoph
 Shintarō Miyake (* 1970), japanischer Künstler
 Shiori Miyake (* 1995), japanische Fußballspielerin
 Miyake Shōsai (1662–1741), japanischer Konfuzianist
 Takanori Miyake (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Miyake Yonekichi (1860–1929), japanischer Archäologe
 Yoshinobu Miyake (* 1939), japanischer Gewichtheber
 Yoshiyuki Miyake (* 1945), japanischer Gewichtheber
 Yukari Miyake (* 1986), japanische Soldatin und Sängerin
 Yukiko Miyake (1965–2020), japanische Politikerin